Kőkút - község Somogy megyében
 Kőkút (Sirok) - Sirok, egyéb belterület